Fernmeldemeisterei steht für:
 Fernmeldemeisterei (Straßen), fernmeldetechnische Dienststelle von Straßenbauverwaltungen
 Dienststelle eines Fernmeldemeisters bei der Eisenbahn, siehe Signalmeister (Eisenbahn)